Daelim () ist ein südkoreanischer Jaebeol.

 Daelim Industrial, Anlagenbauunternehmen
 Daelim Motor, Motorradhersteller